Navajo hace referencia a varios artículos:

Población indígena
Navajo, nación indígena estadounidense.
Idioma navajo

Lugares
 Navajos (montaña), en Cantabria, España.

En Estados Unidos
 Navajo (San Diego), comunidad localizada en el oriente de San Diego, California;
 Navajo (Nuevo México), lugar designado por el censo en el condado de McKinley, Nuevo México;
 Navajo Mountain, lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Juan, Utah;
 Navajo Generating Station, central térmica en la reserva india Nación Navajo, cerca de Page, Arizona;